Уласевич — фамилия. Известные носители:

 Уласевич, Виктор Яковлевич (1910—?) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Криворожского горкома КП(б)У Днепропетровской области.
 Уласевич, Екатерина Сергеевна (род. 1991) — российская футболистка.
 Уласевич, Елена Генриховна (род. 1956) — белорусская колхозница и политическая активистка.
 Уласевич, Станислав Иванович (род. 1956) — белорусский футбольный тренер.